Osoby o tym nazwisku:
 András Kertész – węgierski językoznawca
 André Kertész – węgierski fotograf i dziennikarz 
 Géza Kertész – węgierski piłkarz 
 Imre Kertész – węgierski pisarz
 István Kertész – niemiecki dyrygent pochodzenia węgierskiego